Abdullah ibn Hussein kan syfta på:

 Abdullah I av Jordanien
 Abdullah II av Jordanien